Sävsjön kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Blekinge 
Sävsjön (Bräkne-Hoby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (21,6 ha)
Sävsjön (Eringsboda socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (26,6 ha)

Småland 
Sävsjön (Burseryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (1,46 km²)
Stora Sävsjön, sjö i Gislaveds kommun,  (16,2 ha)
Lilla Sävsjön, sjö i Gislaveds kommun, 
Sävsjön (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (9,41 ha)
Sävsjön (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (15,9 ha)
Sävsjön (Femsjö socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (43,4 ha)
Sävsjön (Fagerhults socken, Småland), sjö i Högsby kommun och Nybro kommun,  (62,4 ha)
Sävsjön (Vrå socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (11,6 ha)
Sävsjön (Almesåkra socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (30,3 ha)
Sävsjön (Sävsjö socken, Småland), sjö i kommun,  (17,8 ha)
Sävsjön (Urshults socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (15 ha)
Sävsjön (Tranås socken, Småland), sjö i Tranås kommun,  (8,4 ha)
Sävsjön (Lenhovda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (38,1 ha)
Sävsjön (Svenarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (20,8 ha)
Sävsjöarna, sjö i Vimmerby kommun,

Västergötland 
Sävsjön (Fritsla socken, Västergötland), sjö i Borås kommun och Marks kommun,  (47,9 ha)
Sävsjön (Ljushults socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (19,4 ha)
Sävsjön (Roasjö socken, Västergötland), sjö i Marks kommun och Svenljunga kommun,  (13,4 ha)
Sävsjö (Öxabäcks socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (4,15 ha)
Sävsjö, Västergötland, sjö i Marks kommun,  (45,4 ha)
Sävsjön (Mjöbäcks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (11,9 ha)
Sävsjö (Länghems socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (26,4 ha)
Lilla Sävsjö, Lilla sjö i Varbergs kommun,  (7,4 ha)
Stora Sävsjö, Stora sjö i Varbergs kommun,  (76,4 ha)

Östergötland 
Sävsjön (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (22,2 ha)
Sävsjön (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (22,3 ha)
Sävsjön (Hycklinge socken, Östergötland, 641377-150970), sjö i Kinda kommun, 
Sävsjön (Hycklinge socken, Östergötland, 641387-150949), sjö i Kinda kommun, 
Sävsjön (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (10,2 ha)
Sävsjön (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (11,6 ha)
Sävsjön (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (24,3 ha)
Sävsjön (Ringarums socken, Östergötland), sjö i Valdemarsviks kommun,  (49,6 ha)
Sävsjön (Norra Vi socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun,  (29,2 ha)

Södermanland 
Sävsjön (Näshulta socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun, 
Sävsjön (Gryts socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (4,76 ha)

Närke 
Sävsjön (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (2,5 ha)
Sävsjön (Nysunds socken, Närke), sjö i Degerfors kommun,  (24,3 ha)
Sävsjön (Knista socken, Närke), sjö i Lekebergs kommun,  (7,71 ha)

Västmanland 
Nedre Sävsjön, sjö i Hällefors kommun,  (19,9 ha)
Övre Sävsjön, sjö i Hällefors kommun,  (37,7 ha)

Värmland 
Sävsjön (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (54,7 ha)
Sävsjön (Eds socken, Värmland), sjö i Grums kommun,  (91,9 ha)
Sävsjön (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (3,4 ha)
Västra Sävsjön, sjö i Karlstads kommun och Storfors kommun,  (28,1 ha)
Sävsjön (Lungsunds socken, Värmland), sjö i Kristinehamns kommun och Storfors kommun,  (47 ha)

Dalarna 
Sävsjön (Folkärna socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (5,37 ha)
Norra Sävsjön, sjö i Mora kommun,  (29 ha)
Södra Sävsjön, sjö i Mora kommun,  (20,3 ha)
Sävsjön (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (11,2 ha)

Hälsingland 
Sävsjön, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun,  (29,6 ha)

Västerbotten 
Sävsjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (38,4 ha)

Se även 
Sävsjö, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn